Revertiv är ett grammatiskt kasus som anger bakåt till någonting. Kasuset förekommer i manchuiska.

Kasus